Владимир Бородулин:
 Бородулин, Владимир Александрович (род. 1992) — российский спидвейный мотогонщик.
 Бородулин, Владимир Алимпиевич (1953—2020) — советский хоккеист, российский тренер.
 Бородулин, Владимир Ильич (1961—2020) — советский и казахстанский хоккеист, вратарь.